Сла̀тина е историческо село в Северна България. Селото е закрито на 24 февруари 2007 г.

Население

Бележки 

Исторически села в област Ловеч
Община Ябланица